Erdheim ist der Name von
 Claudia Erdheim (* 1945), österreichische Schriftstellerin
 Jakob Erdheim (1874–1937), österreichischer Pathologe
 Mario Erdheim (* 1940), Schweizer Ethnologe und Psychoanalytiker 

 die Erdheim-Chester-Erkrankung, eine Erkrankung aus der Gruppe der Histiozytosen
 die Zystische Medianekrose Erdheim-Gsell (Erdheim-Gsell-Syndrom)
 Erdheim-Tumor